

Altro
 Forcella – parte della bicicletta
 Forcella – parte di una motocicletta o di un ciclomotore
 Forcella – tipo di valico montano
 di forcella – di scarsa fattura o approssimativo
 Forcella – in musica, indicazione riguardante l'intensità del suono (la dinamica del suono). Il passaggio graduale dal "piano" al "forte", il crescendo, è rappresentato da una forcella che si apre verso destra < . Il passaggio dal 'forte' al 'piano', il decrescendo, da una forcella che si chiude verso destra  ì> .
 Esposizione a forcella – tecnica fotografica

Geografia

Frazioni 
 Forcella – antica località nei pressi di Preturo, frazione dell'Aquila (AQ)
 Forcella – frazione di Montemarciano (AN)
 Forcella – frazione di Teramo
 Forcella – frazione del comune di Roccafluvione (AP)

Quartieri 
 Forcella – locale dell'Aquila situato nel quarto di San Pietro
 Forcella – zona di Napoli situata nel centro storico ad est di via Duomo

Valichi 
 Passo della Forcella – valico montano in Abruzzo che mette in comunicazione la piana di Cagnano Amiterno con le ville di Preturo
 Passo della Forcella – valico montano in Liguria
 Forcella Forada – valico montano in Veneto
 Forcella del Picco – valico montano internazionale tra Trentino-Alto Adige (Italia) e Salisburghese (Austria)

Persone
 Enzo Forcella – giornalista italiano
 Morgana Forcella – attrice italiana
 Vincenzo Forcella – bibliotecario e storico italiano

Altri progetti